Игорь Михайлович Сидорке́вич (9 августа 1963, Белынковичи) — российский военный и государственный деятель. Заместитель министра спорта Российской Федерации (с 2018 года). Чемпион Европы и Мира по самбо (1989, 1990).

Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации (2013—2016), генерал-майор (2014).

Биография 
Родился 9 августа 1963 года на станции Белынковичи Костюковичского района Могилёвской области БССР.

Окончил Военный институт физической культуры в Ленинграде (1985 год), Северо-Западную академию государственной службы (2000 год), Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации (2004 год).

С 1985 по 2001 год проходил военную службу на различных офицерских должностях в Вооружённых Силах СССР и Российской Федерации. В 1990-е годы работал в администрации Санкт-Петербурга, в том числе был первым заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту. С 2001 по 2013 года проходил службу в ФСБ России.

С 1993 года возглавляет федерацию дзюдо Санкт-Петербурга и является вице-президентом Федерации дзюдо России (ФДР) и двукратным чемпионом мира по самбо.

Указом Президента Российской Федерации № 643 от 25 июля 2013 года назначен начальником Главного управления Военной полиции Министерства обороны Российской Федерации. Освобождён от должности в 2016 году.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2018 г. № 1794-р назначен на должность заместителя Министра спорта Российской Федерации.

Доктор педагогических наук, заслуженный мастер спорта СССР. Женат, имеет сына.

Награды 
 орден «За военные заслуги» (2014);
 орден Почёта (14 октября 2020) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность;
 медаль «В память 850-летия Москвы» (1997);
 медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003);
 медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988);
 почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» (2013);
 почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта СССР» (1989);
 благодарность Президента Российской Федерации (2000, 2016);
 ведомственные и общественные медали.

Примечания

Ссылки 
 Сидоркевич Игорь Михайлович, Минспорта России
 Сидоркевич Игорь Михайлович, Минобороны России
 ФСБ пришло в полицию // Названо имя руководителя военной полиции минобороны., RG.RU

Генерал-майоры (Российская Федерация)
Сотрудники ФСБ
Выпускники Академии ФСБ
Выпускники Военного института физической культуры
Дзюдоисты России
Самбисты России
Доктора педагогических наук
Выпускники Российской академии государственной службы
Чемпионы мира по самбо
Чемпионы Европы по самбо